Emerson se poate referi la:

Persoane
 Ralph Waldo Emerson, poet și eseist american
 Keith Emerson, muzician britanic
 Emerson Hart (n. 1969), muzician american
 Ernest Allen Emerson, informatician american
 Robert Emerson Lucas, Jr., economist american, laureat al Premiului Nobel pentru economie
 Emerson Fittipaldi, pilot brazilian, campion mondial de Formula 1
 Emerson Spartz (n. 1987), webmaster american

Fotbaliști
 Emerson Ferreira da Rosa, un fotbalist brazilian
 Emerson Ramos Borges (n. 1980), fotbalist brazilian
 Emerson da Conceição (n. 1986), fotbalist brazilian
 Emerson Moisés Costa (n. 1972), fost fotbalist brazilian 
 Emerson Pereira (n. 1973), fost fotbalist brazilian 
 Emerson Sheik (Márcio Passos de Albuquerque, b. 1978), fotbalist braziliano-qatarez
 Emerson Thome (n. 1972), fost fotbalist brazilian

Locuri
Canada
 Emerson, Manitoba
 Emerson (electoral district), electoral division in Manitoba
 Emerson, Weldford Parish, New Brunswick

SUA
 Emerson (Gary), a neighborhood in north-central Gary, Indiana
 Emerson, Georgia
 Emerson, Iowa
 Emerson, Nebraska
 Emerson, New Jersey
Emerson, West Virginia
 Emerson Hill, Staten Island, a neighborhood of New York City
 Emerson Township, Michigan
 Emerson Township, Dixon County, Nebraska
 Emerson Township, Harlan County, Nebraska

Altele
 Emerson, Lake and Palmer, trupă engleză de rock progresiv
 Emerson, Lake & Palmer, albumul de debut al trupei britanice Emerson, Lake and Palmer
 Emerson Electric Company, companie de electronice din Statele Unite